Suyurgatmix (kan) (? - 1384), kan de Txagatai (1370–1384), fill del kan Danishmendji de la casa dels ogodeïdes 
 Suyurghatmish, kan txagatai posat al tron per Tamerlà (1370-1388), sense poder; era fill del kan Tughluk Timur, i va succeir a Bayan Kuli Khan; al morir (1388) el va succeir el seu fill Sultan Mahmud, també designat per Tamerlà i sense poder
 Soyurghtamish o Suyurghatmish, príncep timúrida, fill de Miran Xah
 Soyurgatmix ibn Xah Rukh, príncep timúrida de Kabul i les terres fins a l'Indus, fill de Xah Rukh
 Shah Djahan ibn Suyurghatmish, sultà kutlughkhànida de Kirman (1282-1292 - 1294).